Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Bumiayu (Baureno), in het regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java
 Bumiayu (Bumiayu), in het regentschap Brebes van de provincie Midden-Java
 Bumiayu (Kajoran), in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java
 Bumiayu (Kedungkandang), in het regentschap Malang van de provincie Oost-Java
 Bumiayu (Panggungrejo), in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Bumiayu (Selebar), in het regentschap Bengkulu van de provincie Bengkulu, Sumatra
 Bumiayu (Selopampang), in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Bumiayu (Tanah Abang), in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra
 Bumiayu (Weleri), in het regentschap Kendal van de provincie Midden-Java